Apostoli – discepoli di Gesù

Arte 

 Apostoli (Cairano Santa Maria dei Miracoli) – ciclo di sculture di Gasparo Cairano
 Apostoli (Cairano San Pietro in Oliveto) – ciclo di sculture di Gasparo Cairano
 Apostoli (Raffaello) – ciclo di affreschi di Raffaello

Persone 

 Fred Apostoli – pugile statunitense
 Francesco Apostoli – avventuriero veneziano
 Julia Apostoli – tennista greca

Pagine correlate 

 Dodici apostoli (disambigua)